Иммануэл Алим (; род. 18 октября 1993, Ист-Мидоу, Нью-Йорк, США) — американский боксёр-профессионал, выступающий в средней весовой категории. Обладатель титула чемпиона по версии WBC Silver (2017) в среднем весе.

Профессиональная карьера 
Алим дебютировал на профессиональном ринге в июне 2012 года досрочно победив техническим нокаутом своего соотечественника Джесса Норьега (0-2).

Бой с Евгением Хитровым 
14 января 2017 года в нью-йоркском Бруклине (США) состоялся бой между Алимом и перспективным небитым украинским боксёром Евгением Хитровым. Алим дважды отправлял Хитрова в нокдаун — в 3 и 6 раундах, и рефери остановил бой в 6 раунде после добивания в исполнении Алима. Итогом боя стал завоёванный Алимом титул чемпиона по версии WBC Silver в среднем весе.

Результаты боёв

Примечания

Ссылки 
 
 Новости на сайте AllBoxing.Ru

Боксёры США
Боксёры 2010-х годов
Боксёры средней весовой категории